Chaulet ist der Nachname von:

 Emmanuelle Chaulet (* 1961), französische Schauspielerin
 Georges Chaulet (1931–2012), französischer Schriftsteller und Comicautor